L'Abbate – cognome italiano, variante di Abate
 Giuseppe L'Abbate – politico italiano
 Patty L'Abbate – economista e politica italiana